Douglass steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Douglass (Iowa), im Fayette County
 Douglass (Kansas), im Butler County
 Douglass (Ohio), im Wyandot County – nicht mehr existent
 Douglass (Pennsylvania), im Allegheny County
 Douglass (South Carolina), im Fairfield County
 Douglass (Texas), im Nacogdoches County

im NRHP gelistete Objekte:
 Douglass High School Auditorium, in Ardmore, Oklahoma, ID-Nr. 84002981
 Douglass Junior and Senior High School, in Huntington, West Virginia, ID-Nr. 85003091
 Douglass Place, in Baltimore, Maryland, ID-Nr. 83004214
 Douglass Summer House, in Highland Beach, Maryland, ID-Nr. 92000069
 Douglass Township Community Building, in Douglass, Kansas, ID-Nr. 95000512
 Douglass-Reams House, in Franklin, Tennessee, ID-Nr. 88000293
 Douglass-Stevenson House, in Fontana, Wisconsin, ID-Nr. 86000615
 Old Douglass High School, in Oklahoma City, Oklahoma, ID-Nr. 07000259

Douglass ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Ellicott Douglass (1867–1962), US-amerikanischer Astronom
 Anna Murray-Douglass (1813–1882), US-amerikanische Abolitionistin

 Donald McNutt Douglass (1899–1971), US-amerikanischer Architekt und Autor
 Dorothea Douglass (1878–1960), britische Tennisspielerin, siehe Dorothy Lambert Chambers
 Earl Douglass (1862–1931), US-amerikanischer Paläontologe
 Frederick Douglass (1818–1895), US-amerikanischer Sklave, Abolitionist und Schriftsteller
 Harry Douglass, Baron Douglass of Cleveland (1902–1978), britischer Gewerkschaftsfunktionär und Politiker
 James Nicholas Douglass (1826–1898), britischer Ingenieur

 Joseph Douglass (1871–1935), US-amerikanischer Violinist
 Kate Douglass (* 2001), US-amerikanische Schwimmerin
 Kathrin Douglass (* 1970), deutsche Liedautorin
 Kimiko Douglass-Ishizaka (* 1976), deutsch-japanische Pianistin und Kraftsportlerin
 Klaus Douglass (* 1958), deutscher Schriftsteller und Theologe
 Leon Forrest Douglass (1869–1940), US-amerikanischer Erfinder und Manager
 Margaret Crittendon Douglass (1822–nach 1854), US-amerikanische Kämpferin gegen Rassendiskriminierung
 Neria Douglass (* 1952), US-amerikanische Anwältin und Politikerin
 Paul F. Douglass (1904–1988), US-amerikanischer Jurist, Politikwissenschaftler, Pastor, Journalist und Politiker
 Rosetta Douglass (1839–1906),  US-amerikanische Lehrerin und Aktivistin
 Sara Douglass (1957–2011), australische Autorin

Siehe auch:
 Douglas
 Douglass Township